Gildenast ist der Familienname folgender Personen:

 Alma Gildenast (* 1990), deutsche Schauspielerin und Theaterleiterin
 Rolf Gildenast (1965–2012), deutscher Tänzer und Lyriker